Змагання зі спортивної гімнастики в командній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 12 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.

Призери

Фінал

Кваліфікація

Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008